Lóvua ist eine Ortschaft und eine Gemeinde im Osten Angolas.

Die Gemeinde ist von zunehmender Abwanderung gekennzeichnet, da sie bisher nur ungenügend von den Wiederaufbauprogrammen der Regierung profitierte. So ist die Gemeinde durch schlechte Straßenverbindungen nahezu isoliert, auch öffentliche Gebäude wie Gemeindeverwaltung, Markthalle oder Schulen sind in schlechtem Zustand oder fehlen ganz (Stand Januar 2014).

Verwaltung 
Lóvua ist Sitz einer gleichnamigen Gemeinde (Comuna) im Kreis (Município) von Alto Zambeze, in der Provinz Moxico. Die Gemeinde hat 8332 Einwohner (Stand Januar 2014).

Neben Lóvua sind die wichtigsten Ortschaften der Gemeinde Muhunda, Muenhiambeji, Tete, Kaila und Sachiwaya.

Einzelnachweise 

Ort in Angola
Provinz Moxico
Comuna in Angola
Ort in Afrika